Die folgende Liste der größten Vermögensverwalter listet die größten Vermögensverwalter der Welt nach verwaltetem Vermögen auf. Eine Vermögensverwaltungsgesellschaft ist eine Gesellschaft, die die zusammengelegten Gelder von Kleinanlegern und institutionellen Anlegern in Wertpapieren entsprechend den angegebenen Anlagezielen anlegt. Auch viele Banken bieten Vermögensverwaltung an. Gegen eine Gebühr bietet Vermögensverwalter eine bessere Diversifizierung, Liquidität und Beratung, als sie normalerweise für Einzelanleger verfügbar ist. Die Diversifizierung des Portfolios erfolgt durch Investitionen in solche Wertpapiere, die in umgekehrter Korrelation zueinander stehen. Das Geld wird von den Anlegern durch die Auflage verschiedener kollektiver Kapitalanlagen, z. B. Investmentfonds, eingesammelt. Im Allgemeinen handelt es sich bei einem Vermögensverwalter um eine Gesellschaft das in erster Linie in Wertpapierportfolios investiert und diese verwaltet.

Liste 
Die 50 größten Vermögensverwalter weltweit nach verwaltetem Vermögen (Assets under management, AUM) zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Das verwaltete Vermögen ist in Milliarden US-Dollar angegeben.

Einzelnachweise 

Liste (Wirtschaft)
Liste (wirtschaftliche Rekorde)
Liste (größte Unternehmen nach Wirtschaftszweig)